Bodzentyn (plaats), plaats in Polen
 Bodzentyn (gemeente), gemeente in Polen